Эрп — неоднозначное понятие:

 Эрп — город в Нидерландах, в провинции Северный Брабант.
 Эрп — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, в департаменте Арьеж.

 Эрп, Уайетт (1848—1929) — американский страж закона, ганфайтер, картёжник времён освоения американского Запада.